Natalia Soledad Melcón Prado (Buenos Aires, Argentina, 17 de diciembre de 1990) es una actriz argentina.

Filmografía

Televisión

Programas de televisión

Teatro

Películas

Discografía

Álbumes de bandas sonoras 
 1999 - Chiquititas vol. 5
 2000 - Chiquititas vol. 6
 2001 - Chiquititas vol. 7
 2001 — Chiquititas: Rincón de luz

Ver también 
 Chiquititas

Enlaces externos 
 

Personas vivas
Actrices de televisión de Argentina
Nacidos en Buenos Aires